Чернишо́в — російське прізвище. Походить від кольору чорний. Жіноча форма — Чернишова.

Відомі носії 
 Чернишов Аркадій Іванович (1914—1992) — радянський футболіст та хокеїст.
 Чернишов Борис Іванович (1907—1992) — український художник театру.
 Чернишов Борис Ісидорович (1888—1950) — вчений-геолог, стратиграф, палеонтолог.
 Чернишов Віталій Олександрович (* 1972) — український футболіст, футзаліст і тренер, майстер спорту міжнародного класу.
 Чернишов Леонід Миколайович ( 1949) — доктор економічних наук (2003), професор (2005), Заслужений раціоналізатор Російської Федерації (1998), дійсний член (академік) муніципальної та житлово-комунальної академій.
 Чернишов Максим Миколайович (*1980) — український футболіст, нападник.
 Чернишов (Астур) Михайло (1916—2004) — єврейський вчений українського походження, професор університету Брандейс, декан університету Південного Іллінойсу (Північний Іллінойський університет) Едвардсвілль.
 Чернишов Олександр Олексійович (1882—1940) — радянський вчений в області електротехніки, академік АН СРСР.
 Чернишов Олексій:
 Чернишов Олексій Вікторович (1979—2014) — рядовий МВС України, учасник російсько-української війни.
 Чернишов Олексій Іванович (* 1947) — вчитель історії та суспільствознавства, ректор Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.
 Чернишов Олексій Михайлович (*1977) — український бізнесмен, інвестор.
 Чернишов Олексій Сергійович (*1947) — радянський та український організатор кіновиробництва.
 Чернишов Павло Феоктистович — російський революціонер-народник, відомий завдяки присвяченій йому пісні «В неволі скатований люто».
 Чернишов Петро Анатолійович

 Калинник (Чернишов) (*1977) — архієрей УПЦ (МП).

Жінки: Чернишова

Див. також 
Чернишова
Російські прізвища